bielica – rodzaj gleby

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 15, w tym 12 podstawowych
 Bielice – część miasta Bydgoszcz
 Bielice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Stronie Śląskie
 Bielice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno
 Bielice – przysiółek wsi Lasocin w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Kożuchów
 Bielice – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Torzym
 Bielice – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krośniewice
 Bielice – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Piątek
 Bielice – część wsi Rostkowice w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Wyszogród
 Bielice – osada w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Sochaczew
 Bielice – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Świerczów
 Bielice – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Łambinowice
 Bielice – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Biskupiec
 Bielice – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Czaplinek
 Bielice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Maszewo
 Bielice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Bielice

Kolej 
 Bielice – zlikwidowany wąskotorowy przystanek kolejowy w Bielicach, w powiecie kutnowskim, w województwie łódzkim

Zobacz też 
 Stare Bielice